Ryds landskommun kan syfta på:

 Ryds landskommun, Skaraborgs län